Alfred Franciszek Majewicz (ur. 1949) – polski językoznawca, filolog, profesor, poliglota znający 10 języków biegle i 40 biernie
 Georg Majewicz (1897-1965) – niemiecki malarz
 Henryk Majewicz (1925-2013) – polski zegarmistrz, powstaniec warszawski
 Mieczysław Edward Majewicz (1899-1985) – polski żołnierz, plutonowy podchorąży Wojska Polskiego, powstaniec warszawski
 Ryszard Andrzej Majewicz (ur. 1960) – polski specjalista ds. gospodarki wodnej, działacz Solidarności, radny Wrocławia, wiceprezes Fundacji Otwartego Muzeum Techniki 
 Stefan Majewicz (1910-1944) – polski nauczyciel, urzędnik i żołnierz, porucznik Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, cichociemny, kawaler Orderu Virtuti Militari